Barbaturex morrisoni é uma espécie de lagarto fóssil do clado Acrodonta do Eoceno de Mianmar. É a única espécie descrita para o gênero Barbaturex. Seus restos fósseis foram encontrados na formação Pondaung no distrito de Sagaing.

Etimologia
O nome genérico, Barbaturex deriva do latim barbatus, barbado e rex, rei, devido a presença de uma crista ventral ao longo da mandíbula e pelo se tamanho avantajado. O epíteto específico homenageia o vocalista do The Doors, Jim Morrison.

Taxonomia
O Barbaturex pertence ao grupo Iguania que inclui as iguanas e camaleões, e ao clado Acrodonta. A análise filogenética inicial colocou o novo fóssil como grupo irmão do "Uromasticinae", que inclui o gênero Uromastyx.

Ligações externas

Répteis do Eoceno
Espécies fósseis descritas em 2013